Шейдяков — фамилия; имеет женскую форму Шейдякова.
 Шейдяков, Афанасий (?—ок. 1598) — служилый татарин, князь на службе царя Ивана Грозного, наместник и воевода в Юрьеве-Ливонском (Дерпте).
 Шейдяков, Петр Тутаевич (?—ок. 1598) — служилый татарин, князь, воевода на службе царя Ивана Грозного, наместник в Пскове, входил в состав царской походной Думы.